L'institut Victoria est un établissement privé, situé à Montréal, spécialisé dans le traitement des troubles de la personnalité par la psychothérapie.

Historique et mission

L’institut Victoria a été créé en 1995 par Monique Bessette dans le but de mieux répondre aux besoins cliniques des personnes atteintes d’un trouble de la personnalité et leurs proches. L’équipe de l’institut Victoria est composée de psychologues, psycho-éducateurs et de psychiatres.

L’institut Victoria a également développé une compétence dans la formation des professionnels œuvrant auprès de clients souffrant d’une problématique de trouble de la personnalité. Dans cette optique, les professionnels de l’institut offrent des programmes de soutien et de formation aux intervenants tant du réseau privé que du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Approches

Conscient du manque d’adaptation des approches traditionnelles de la psychothérapie face aux problématiques des divers troubles de la personnalité, l’équipe de l’institut Victoria s’est orienté vers des approches répondant mieux aux besoins cliniques de ce type de clientèle. 

Leur approche intègre les progrès du courant psychodynamique et de la neurobiologie de l’attachement. En particulier l’approche Masterson du traitement des troubles de la personnalité. Leur approche ne se limite toutefois pas à celles mentionnées plus haut et sont en constante évolution.

L’institut Victoria privilégie également une étroite collaboration avec la psychiatrie, estimant qu’une pharmacothérapie temporaire peut parfois s’avérer utile, voire essentielle.

Publications 
 Préface de L'ennemi en moi, histoire vraie d'une victime du trouble de la personnalité limite, Étienne Gervais, Éditions Olographes, 2008.

Liens externes 
  Site officiel de l'institut Victoria

Institution psychothérapeutique
Santé au Québec
Organisme fondé en 1995
Association ou organisme ayant son siège à Montréal
Santé mentale au Canada